International Centre for Settlement of Investment Disputes - Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
 International Council of Societies of Industrial Design – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Wzornictwa Przemysłowego